Krynice heißen folgende Orte und Gemeinden in Polen:
 Krynice (Dobrzyniewo Duże), Dorf im Powiat Białostocki der Woiwodschaft Podlachien; siehe Gmina Dobrzyniewo Duże
 Krynice (Powiat Tomaszowski), Dorf und Gemeindesitz im Powiat Tomaszowski der Woiwodschaft Lublin
 Gmina Krynice, Landgemeinde im Powiat Tomaszowski der Woiwodschaft Lublin